Натузиус:

 Натузиус, Вильгельм фон (биолог) (1821—1899) — немецкий натуралист.
 Натузиус, Герман Энгельгард фон (1809—1879) — немецкий зоотехник.
 Натузиус, Иоганн Готлиб (1760—1835) — немецкий предприниматель, промышленник и землевладелец.
 Натузиус, Мария (1817—1857) — немецкая писательница, жена Филиппа Энгельгарда Н.
 Натузиус, Мартин фон (1843—1906) — немецкий писатель, сын Филиппа Н.
 Натузиус, Филипп фон (политик) (1842—1900) — немецкий публицист, редактор, основатель консервативной партии.
 Натузиус, Филипп Энгельгард фон (1815—1872) — немецкий публицист консервативного направления, брат Германа Н.